Ela i Maksiu (, 2008) – brytyjski serial telewizyjny dla dzieci, którego bohaterami są dwie słonie , rozwiązujące problemy, o których zawiadamiane są przez swoją szefową. Serial został wyprodukowany przez BBC.

1 marca 2010 roku na brytyjskiej wersji kanału CBeebies zadebiutował spin-off Hoof and Safety with ELA And MAX.

Zarys fabuły 
ELA i MAKSIU   to dwie SŁONIE pracujące w agencji wynajmu zwierząt. Przydzielone im przez KASIĄ  prace zwykle nie wychodzą im najlepiej.

Bohaterowie

Główni 
 ELA
 MAKSIU
 KASIA

Epizodyczni 
 Bob Sheen
 Terry Towling
 Clarissa Snips
 Pan Sandy Bottom
 Nora
 Pan Haddock

Wersja polska 
Wersja polska: Cabo 

Udział wzięli:

 Andrzej Bienias - narrator filmu instruktażowego 
 Krzysztof Wnuk -
 pan Piaskownica (odc. 4)
 pan Wątłusz (odc.8)
 David Potterfield (odc. 10)
 pan Winiar (odc. 18)
 Adrianna Jerzmanowska -
 Wiola (odc. 6)
 Ruby Hardback (odc. 20)
 Bartłomiej Chowaniec -
 pan Czysty (odc. 7)
 Trevor Lodge (odc. 9)
 pan Pogodny (odc. 11)
 pan Lato (odc. 19)
 Max Wielgus - chłopiec (odc.18)
 Katarzyna Pietrzyk - Pani Marysia (odc.14)

i inni

 Przekład: Leszek Sielicki

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona (web.archive.org)

Brytyjskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2010
Seriale telewizyjne BBC